Старые Дороги () — топоним в Белоруссии.

Населённые пункты 
 Старые Дороги — город в Минской области.
 Старые Дороги — агрогородок в Стародорожском районе Минской области.
 Старые Дороги — деревня в Червенском районе Минской области.

Прочее 
 «Старые Дороги» — белорусский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Старые Дороги» — железнодорожная станция.